Ossu bezeichnet:

 einen Ort in Osttimor, siehe Ossu
 ein Suco in Osttimor, siehe Ossu de Cima
 ein Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Ossu (Verwaltungsamt)
 ein Dorf in Estland, siehe Õssu
 ein, besonders in den japanischen Kampfkünsten verwendete, Grußwort, siehe Osu (Grußwort)